202819 Carlosanchez è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2008, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,6850030 UA e da un'eccentricità di 0,0371298, inclinata di 6,06149° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Carlosanchez
Corpi celesti scoperti nel 2008